{{DISPLAYTITLE:(5727) 1988 BB4}}

Az (5727) 1988 BB4 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. Henri Debehogne fedezte fel 1988. január 19-én.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (5501–6000)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói